Dit artikel geeft een overzicht van de verkiezingsuitslagen in Zwitserland (1919–2011).

1919 t/m 1943 
1919 was de eerste verkiezingen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging.

De verkiezingsuitslag van 1943 ontbreekt gedeeltelijk.

1947 t/m 1987

1991 t/m 2011

Zie ook 
 Verkiezingen in Zwitserland

Verkiezingen in Zwitserland